Voodoo jelentése lehet:

Vallás
 Vudu
 Louisianai Voodoo, ismert, mint New Orleansi Voodoo
 Nyugat-Afrikai Vodun

Repülőgépek
 F–101 Voodoo
 CF–101 Voodoo
 XF–88 Voodoo

Zene
 Voodoo Allen egy magyar psychobilly zenekar
 Voodoo Amplification
 Voodoo Music Experience

Albumok
 Voodooism (1996), Lee "Scratch" Perry válogatáslemeze
 Voodoo, Alexz Johnson album
 Voodoo, D’Angelo album
 Voodoo, King Diamond album
 Voodoo, Max on the Rox album
 Voodoo, Sonny Clark Memorial Quartet album
 Voodoo-U
 Voodoo Lounge (1994), Rolling Stones album

Zeneszámok
 Voodoo a nyolcadik dal a Queen + Paul Rodgers formáció 2008-as The Cosmos Rocks albumáról
 Voodoo people: Prodigy-dal (Music for the Jilted Generation)
 Voodoo Chile – Jimi Hendrix által 1968-ban írt és rögzített dal az Electric Ladyland című The Jimi Hendrix Experience lemezről
 Voodoo Child (Slight Return) – Jimi Hendrix által 1968-ban írt és rögzített dal az Electric Ladyland című The Jimi Hendrix Experience lemezről
 Voodoo, Black Sabbath-dal
 Voodoo Doll - VIXX (dél-koreai fiúbanda) 2013

Filmművészet

 Woodoo - 1995-ös film

Képregény
 Voodoo Hoodoo Carl Barks író és rajzoló 1949-ben megjelent képregénye Donald kacsa főszerepelésével
 Voodoo (Wildstorm) (Priscilla Kitaen), Wildstorm comics szereplője
 Brother Voodoo ismert, mint Doctor Voodoo (Jericho Drumm) néven is, a Marvel Comics szereplő

Egyéb
 Voodoo Lady egy visszatérő szereplő a LucasArts Monkey Island-sorozatában
 VoodooPC
 New Orleans VooDoo, futballstadion

pt:Vodum (desambiguação)